Шампионката от Апия Интернешънъл Сидни 2012 Виктория Азаренка не участва в турнира.

Агнешка Радванска печели титлата след победа на финала над Доминика Цибулкова с 6 – 0, 6 – 0.

Поставени тенисистки

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл

WTA Тур 2013
Апия Интернешънъл Сидни